Frontignan () este un oraș în sudul Franței, în departamentul Hérault, în regiunea Languedoc-Roussillon.

Demografie

Referințe 

Comune din Hérault